

Plusieurs villes ou communes possèdent une rue des Entrepreneurs :

Rue des Entrepreneurs à Québec

Rue des Entrepreneurs à Joigny
 Rue des Entrepreneurs à La Gorgue
 Rue des Entrepreneurs à Manosque
 Rue des Entrepreneurs à Paris
 Rue des Entrepreneurs à Poitiers
 Rue des Entrepreneurs à Vernouillet

Voir aussi 
 Rue des Entrepreneurs, une émission de radio sur France Inter
 Une collection de livres Rue des entrepreneurs a été créée par les auteurs de cette émission

Notes 

Entrepreneurs